Der Scottish League Cup wurde 1971/72 zum 26. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 14. August 1971 und endete mit dem Finale am 23. Oktober 1971 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger starteten die Glasgow Rangers in den Wettbewerb, die sich im Vorjahresfinale im Old Firm gegen Celtic durchgesetzt hatten. Im diesjährigen Endspiel trafen Partick Thistle und Celtic Glasgow im kleinen Glasgow Derby aufeinander. Für die Jags war es das vierte Endspiel im Ligapokal nach 1954, 1957 und 1959. Alle drei Endspiele wurden dabei verloren. Celtic erreichte zum neunten Mal das Endspiel im Ligapokal infolge seit 1965 und das 11. insgesamt seit 1957. Das diesjährige Finale gewannen die Jags durch einen 4:1-Kantersieg gegen die favorisierten Bhoys und sorgten damit für eine der größten Überraschungen im schottischen Fußball. Der Verein aus dem Glasgower Stadtteil Maryhill gewann damit erstmals nach drei Finalniederlagen den Ligapokal in Schottland. Es war nach dem schottischen Pokalsieg im Jahr 1921 der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Die Bhoys in Green aus dem Stadtteil Parkhead verloren zum zweiten Mal infolge das Endspiel im Ligapokal. In der Saison 1971/72 gewannen die unterlegenen Celtics das Double aus schottischer Meisterschaft und Pokal. Celtic nahm als Meister in der folgenden Saison am Europapokal der Landesmeister teil und schied in der 2. Runde gegen den ungarischen Meister Újpesti Dózsa SC aus. Ligapokalsieger Partick Thistle nahm am UEFA-Pokal teil und schied in der 1. Runde gegen Honvéd Budapest aus.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1971.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1971.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1971.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1971.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1971.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1971.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1971.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1971.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. und 28. August 1971.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 6. und 8. September 1971.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 8. und 20. September, die Rückspiele am 22. September 1971.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 4. und 6. Oktober 1971 im Hampden Park in Glasgow.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1971/72 bei statto.com

1971/72
Fußballsaison 1971/72